Vice-amiral () est un grade militaire utilisé dans les marines de guerre russes : Empire russe, Union des républiques socialistes soviétiques et fédération de Russie.

Description 
Dans la hiérarchie des marines russes, il est le second grade d'amiral, situé au-dessus du grade de contre-amiral () et en dessous du grade d'amiral ().

Notes et références 

Grade militaire de la Marine impériale russe
Grade militaire de la Marine soviétique
Grade militaire de la flotte maritime militaire de Russie